Сан-Кристофоро () может означать:

 Сан-Кристофоро — гора в Сан-Марино. Находится между Фьорентино и Монтеджардино.
 Сан-Кристофоро — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт.

См. также 
 Кристофори
 Кристофоро